A Eredivisie de 1978–79 foi a 23ª edição do Campeonato Neerlandês de Futebol. O PSV entra como atual campeão.

Classificação

Confrontos 

Fonte: RSSSF Eredivisie 1978-79 
Cores: azul = time da casa ganhou; amarelo = empate; vermelho = time de fora ganhou.

Desempenho 

Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:

1978–79
1978 no futebol
1979 no futebol
Desporto nos Países Baixos em 1978
Desporto nos Países Baixos em 1979